Молото́к:

Инструменты 
 Молоток — небольшой молот, ударный инструмент, применяемый для забивания гвоздей, разбивания предметов и других работ.
 Безреактивный молоток — инструмент для работы в невесомости.
 Геологический молоток — инструмент для откалывания образцов породы.
 Хирургический молоток — хирургический инструмент, предназначенный для удара по хирургическому долоту.
 Отбивной молоток — кухонная утварь для отбивания мяса.
 Молоток Кашкарова — инструмент предназначенный для определения прочности железобетона.
 Молоток Физделя — наиболее простой прибор не только в конструктивном отношении, но и по методике испытания определения прочности бетона методом пластических деформаций.
 Молоток отбойный — механический ручной инструмент ударного действия.
 Молоток судьи — небольшой церемониальный молоток, как правило изготовленный из древесины, обычно с фигурной ручкой.

Персоналии 
 Молоток, Игорь Фёдорович (род. 1967) — Народный депутат Украины VIII созыва.
 Молоток, Пётр Филиппович (1939—2017) — Герой Социалистического Труда.

Разное 
 Молоток (приток Малого Урана) — река в России.
 Молоток (журнал) — российский молодёжный журнал.
 Молоток.ру — российский интернет-аукцион.
 Золотой молоток — антипаттерн проектирования.

См. также 
 Молот (значения)
 Молоточек